#REDIRECT Фуэнтес, Педро Энрикес де Асеведо